Джордже Баковия (), настоящее имя Джордже Василиу (, 17 сентября 1881, Бакэу — 22 мая 1957, Бухарест) — румынский поэт-символист.

Биография 
Сын коммерсанта. Учился в университете в Бухаресте и Яссах. Получил юридическое образование, служил чиновником в различных министерствах. Дебютировал в печати в 1898 году, первую книгу стихов «Свинец» выпустил в 1916 году.

Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Произведения 
 Свинец (1916)
 Желтые искры (1926)
 Кусочки ночи (1926)
 Стихотворения (1929)
 С вами… (1930)
 Стихотворения (1934)
 Комедии на фоне (1936)
 Оперы (1944)
 Буржуазные марки (1946)

Публикации на русском языке 
 Стихи // Антология румынской поэзии, М., 1958
 Жёлтые искры. Бухарест: Минерва, 1978
 Стихи // Строфы века — 2. М.: Полифакт, 1998, с.579-580

Признание 
Премия Общества румынских писателей (1925, разделил с Лучианом Блага), Национальная премия (1934). Стихи Баковии переведены на английский, французский, немецкий, польский, венгерский и др. языки.
В 2015 году Джордже Баковия посмертно избран членом Румынской Академии.

Примечания

Ссылки 
 Джордже Баковия
 MEMBRII ACADEMIEI ROMÂNE din 1866 până în prezent

Персоналии по алфавиту
Поэты Румынии
Румынские поэты
Родившиеся 17 сентября
Родившиеся в 1881 году
Умершие 22 мая
Умершие в 1957 году
Умершие в Бухаресте
Писатели-символисты
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Беллу